Wangaratta ist eine Stadt im australischen Bundesstaat Victoria und liegt etwa 230 km nordöstlich von Melbourne am Hume Highway und der Eisenbahnlinie zwischen Melbourne und Sydney. Sie liegt an der Einmündung des King River in den Ovens River auf etwa 150 m Höhe und ist Hauptstadt des lokalen Verwaltungsgebiets der Rural City of Wangaratta.

In der Gegend von Wangaratta waren im 19. Jahrhundert zwei berüchtigte Verbrecher zuhause: Dan Morgan, der auf dem Friedhof der Stadt begraben liegt, und Ned Kelly, der im nahe gelegenen Glenrowan lebte und dort gefangen wurde.

In der Nähe der Stadt liegt auch die Geisterstadt Eldorado, die an die Goldgräbervergangenheit erinnert. Des Weiteren ist die Stadt Ausgangspunkt der Great Alpine Road, die zu den Skigebieten Victorias führt. Größtes Ereignis in Wangaratta ist das Wangaratta Festival of Jazz and Blues, das seit 1990 jährlich Tausende Besucher anzieht. Des Weiteren ist Wangaratta als Weinregion bekannt.

In Wangaratta leben etwa 18.600 Menschen.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Glenn Clarke (* 1963), Radrennfahrer
 Dean Woods (1966–2022), Radrennfahrer
 Damian McDonald (1972–2007), Radrennfahrer
 Greta Small (* 1995), Skirennläuferin

Klima

Weblinks 

 Reiseführer
 Wangaratta Festival of Jazz

Einzelnachweise 

Wangaratta Rural City